Pamfilides (Pamphilidas, ) fou un almirall de l'illa de Rodes. Fou nomenat junt a Eudam com a comandant de la flota ròdia en la guerra contra Antíoc III el Gran després de la derrota i mort de Pausistrat el 190 aC.

Era un home prudent i en una conferència amb el general romà Luci Emili Règul, a Vèlia, es va inclinar per la pau. Una mica després fou enviat junt amb Eudam, per trobar la flota que Anníbal havia mobilitzat a Fenícia en suport del rei selèucida; les dues flotes es van trobar a Side, a Pamfília, i els rodis van guanyar la batalla, però les dissensions entre els dos caps rodis van impedir que fos decisiva. Llavors Pamfilides amb un esquadró va anar cap a les costes de Síria. Ja no torna a ser esmentat, excepte passim a l'obra de Polibi i de Livi.

Referències 

Almiralls rodis